Баева — женская форма русской фамилии Баев.

Известные носители 
 Баева, Алёна Михайловна (род. 1985) — российская скрипачка.
 Баева, Альбина Владимировна (1941—1993) — Народная артистка РСФСР. 
 Баева, Антонина Антоновна (1928—1999) — советская поэтесса, педагог.
 Баева, Вера Михайловна (род. 1936) — Народная артистка СССР.
 Баева, Ирина Александровна (род. 1953) — академик РАО.
 Баева, Мария Вячеславовна (род. 1989) — российская актриса театра и кино, поэтесса.
 Баева, Пелагея Прохоровна (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Баева, Татьяна Александровна (род. 1947) — советская диссидентка.